Pelópi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Pelópion, ort, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Pelópi (ort i Grekland), Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou, 

Robotskapade Greklandförgreningar